Jan Alojzy Wojnar (ur. 1820, zm. 1896) – chłop-bibliofil ze Śląska Cieszyńskiego
 Jan Wojnar (ur. 1891, zm. 1964) – śląski samorządowiec, działacz PSL i ZSL, członek OSP, prezes gminnej spółdzielni SCh